Žalgiris es la traducción lituana del alemán Grünwald (bosque verde). Puede referirse a:
 Batalla de Grunwald, conocida por los lituanos como Batalla de Žalgiris, una batalla decisiva ocurrida en 1410;
 BC Žalgiris, un club de baloncesto de la ciudad de Kaunas;
 FK Žalgiris Kaunas, un club de fútbol de la ciudad de Kaunas;
 FK Žalgiris Vilnius, un club de fútbol de la ciudad de Vilna.